El Vedats és una muntanya de 738 metres que es troba al municipi de Passanant i Belltall, a la comarca de la Conca de Barberà.

Referències 

Muntanyes de la Conca de Barberà
Geografia de Passanant i Belltall